

Населені пункти та їхні частини

 Ґодзішув — гміна в Янівському повіті Люблінського воєводства
 Ґодзішув — село в гміні Ґодзішув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Ґодзішув — село в гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ґодзішув — частина села Майдан-Збидньовський в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки